Aplin ist der Familienname folgender Personen:

 Anders Aplin (* 1991), singapurischer Fußballspieler
 Gabrielle Aplin (* 1992), britische Singer-Songwriterin
 Henry H. Aplin (1841–1910), US-amerikanischer Politiker

 Peter Aplin (1753–1817), britischer Marineoffizier

Orte in den Vereinigten Staaten:
 Aplin (Arkansas), im Perry County
 Aplin (West Virginia), im Jackson County – nicht mehr existent
 Aplin Beach, im Bay County, Michigan

Sonstiges:
 Aplin Branch, Fließgewässer im Jones County, Mississippi